Цыплетев:
 Цыплетев, Елизар Иванович — дьяк, думный разрядный дьяк во времена правления Василия III Ивановича, правительницы Елены Глинской и Ивана IV Васильевича Грозного.
 Цыплетев, Иван Еремеевич (1726—1797) — российский государственный и военный деятель.